

Geografia
Castex (Ariège) – comune francese nel dipartimento dell'Ariège
Castex (Gers) – comune francese nel dipartimento del Gers
Castex-d'Armagnac – comune francese nel dipartimento del Gers
Eduardo Castex – comune argentino nella provincia di La Pampa

Persone
Jean Castex – uomo politico francese, dal 2020 primo ministro della Repubblica Francese